Hausegger är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Friedrich von Hausegger (1837–1899), österrikisk musikkritiker
 Siegmund von Hausegger (1872–1948), tysk kompositör och dirigent

Tyska efternamn